Консепсьо́н () — залив, расположенный в провинции Консепсьон области Био-Био в центральной части Чили.

На юго-западном берегу залива расположен город и порт Талькауано, на юго-восточном — Пенко, на северо-восточном — Томе.
 
В северной части залива лежит остров Кирикина, который разделил вход в залив на две части: Бока-Чика и Бока-Гранде. Пролив Бока-Чика между полуостровом Тумбес и островом Кирикина имеет ширину 2 км (1,5 км в самой узкой части), глубина пролива составляет около 15 метров, но обширные отмели вдоль его берегов сужают судоходную часть до 400 метров. Ширина пролива Бока-Гранде составляет 5 км, глубина — 35 метров, что позволяет проходить через него крупным судам.

27 февраля 2010 года в Тихом океане у берегов Чили севернее залива произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее цунами высотой более двух метров. Волна выбрасывала на берег залива лодки и небольшие суда.

Примечания

Ссылки 
 Карта Чили, масштаб 1:19 000 000, ГУГК, 1986 год
 Большой атлас мира, издательство «Ридерз Дайджест», 2007, стр. 294—295, ISBN 978-5-89355-169-3

Заливы Чили
Заливы Тихого океана
География области Био-Био